Rudler est un patronyme porté notamment par :

 François Joseph Rudler (1757-1837), avocat et un notaire français ;
 Joseph Rudler (1795-1871), homme politique français.

Homonymie de patronyme